Wiz steht für:

 Kfz-Kennzeichen des ehemaligen Landkreises Witzenhausen
 Wiz Khalifa (* 1987), (bürgerlich Cameron Jibril Thomaz), ein US-amerikanischer Rapper aus Pittsburgh, Pennsylvania

Siehe auch:
 The Wiz
 Witz (Begriffsklärung)